Le Championnat de France de tennis 1897 est la septième édition du championnat de France. Ouvert uniquement aux joueurs membres de clubs français, il accueille pour la première fois un tableau féminin qui se déroule le  sur les courts de l'île de Puteaux. Les tableaux masculins sont organisés le dimanche suivant au Tennis club de Paris.

Le simple messieurs est remporté par Paul Aymé, qui bat en finale Archibald Warden en trois sets (4-6, 6-4, 6-2).

Adine Masson remporte ce premier championnat féminin face à  Girod. Le journal Le Figaro indique que la finale a été « très âprement disputée ».

Palmarès

Simple messieurs 
  : G. Tixier bat Longchamp 6-1, 7-5

Simple dames

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France

Navigation 

1897
France
France
Sport en France en 1897